Зимоњић може да се односи на
 Војвода Зимонић, насеље у општини Кањижа у Србији. Старо име Зимоњић
 Презиме више личности:
 Ненад Зимоњић, српски тенисер
 Петар Зимоњић, српски светитељ и митрополит
 Предраг Зимоњић, српски и југословенски ватерполиста
 Богдан Зимоњић, српски устаник у Херцеговини